3-D — перший студійний альбом американської групи I See Stars, який був випущений 14 квітня 2009 року.

Композиції 
 Project Wakeup - 2:25
 The Common Hours - 3:07
 3-D - 3:11
 Save the Cheerleader, Save the World - 4:06
 The Big Bad Wolf - 3:41
 I Am Jack's Smirking Revenge - 3:08
 Comfortably Confused - 3:00
 Where the Sidewalk Ends - 2:25
 Sing This! - 3:00
 The Ocean - 1:10
 What This Means to Me - 3:27

Джерела 
 3-D  allmusic
 3-D  last.fm

Альбоми I See Stars
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2009